Annapurna kan verwijzen naar:
Annapurna Himal, een bergmassief in de Nepalese Himalaya;
Annapurna I (8091 m), de hoogste top in dat bergmassief.

Sommige andere toppen in de Annapurna Himal dragen dezelfde naam, maar worden altijd met een getal of andere toevoeging aangeduid:
 Annapurna II (7937 m);
 Annapurna III (7555 m);
 Annapurna IV (7525 m);
 Annapurna Dakshin (7219 m).